Bâgé-la-Ville – Ain
Bâgé-le-Châtel – Ain
Saint-André-de-Bâgé – Ain

Bâgé è anche il nome di un cantone francese: 
cantone di Bâgé-le-Châtel – Arrondissement di Bourg-en-Bresse